|-
| (207001) 2004 TY222||||7 жовтня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (207002) 2004 TM234||||8 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207003) 2004 TO269||||9 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207004) 2004 TS269||||9 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207005) 2004 TG273||||9 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207006) 2004 TC274||||9 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207007) 2004 TE277||||9 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207008) 2004 TY282||||7 жовтня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (207009) 2004 TT286||||9 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (207010) 2004 TQ319||||11 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207011) 2004 TY320||||11 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207012) 2004 TB325||||12 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207013) 2004 TC354||||11 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Марк Буї
|-
| (207014) 2004 UQ8||||21 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (207015) 2004 VE2||||2 листопада 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (207016) 2004 VZ5||||3 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207017) 2004 VB6||||3 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207018) 2004 VH8||||3 листопада 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (207019) 2004 VY12||||3 листопада 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (207020) 2004 VX14||||4 листопада 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (207021) 2004 VQ23||||5 листопада 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (207022) 2004 VQ28||||7 листопада 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (207023) 2004 VS46||||4 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207024) 2004 VX47||||4 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207025) 2004 VT57||||7 листопада 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (207026) 2004 VV57||||7 листопада 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (207027) 2004 VD59||||9 листопада 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (207028) 2004 VN60||||10 листопада 2004||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (207029) 2004 VV63||||10 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207030) 2004 VH77||||12 листопада 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (207031) 2004 VG81||||4 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207032) 2004 VN86||||10 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207033) 2004 WW1||||17 листопада 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (207034) 2004 WM2||||17 листопада 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (207035) 2004 WR5||||19 листопада 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207036) 2004 XU2||||2 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (207037) 2004 XA6||||9 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (207038) 2004 XN8||||2 грудня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (207039) 2004 XW8||||2 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (207040) 2004 XV10||||3 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207041) 2004 XX17||||7 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (207042) 2004 XH24||||9 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (207043) 2004 XP24||||9 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (207044) 2004 XT27||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (207045) 2004 XA31||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (207046) 2004 XM31||||9 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (207047) 2004 XP36||||10 грудня 2004||Жарнак||Обсерваторія Жарнак
|-
| (207048) 2004 XF40||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (207049) 2004 XJ44||||13 грудня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (207050) 2004 XV50||||14 грудня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (207051) 2004 XY50||||14 грудня 2004||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (207052) 2004 XK53||||10 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207053) 2004 XR58||||10 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207054) 2004 XF63||||12 грудня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (207055) 2004 XL64||||2 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207056) 2004 XC68||||3 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207057) 2004 XF74||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (207058) 2004 XP74||||8 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (207059) 2004 XU77||||10 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (207060) 2004 XX83||||11 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207061) 2004 XA84||||11 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207062) 2004 XD86||||13 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207063) 2004 XD98||||11 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207064) 2004 XS99||||12 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207065) 2004 XX103||||9 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (207066) 2004 XV104||||10 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207067) 2004 XW109||||13 грудня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (207068) 2004 XG110||||14 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (207069) 2004 XH112||||10 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207070) 2004 XE114||||10 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207071) 2004 XY118||||12 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207072) 2004 XX120||||14 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (207073) 2004 XR126||||13 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (207074) 2004 XJ128||||14 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (207075) 2004 XV131||||11 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207076) 2004 XS132||||14 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (207077) 2004 XP140||||13 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207078) 2004 XH141||||14 грудня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (207079) 2004 XQ143||||9 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207080) 2004 XR147||||13 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207081) 2004 XZ147||||14 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (207082) 2004 XZ160||||14 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207083) 2004 XA164||||3 грудня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (207084) 2004 XY165||||2 грудня 2004||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (207085) 2004 XW166||||2 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207086) 2004 XQ171||||10 грудня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (207087) 2004 YX11||||18 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (207088) 2004 YV13||||18 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (207089) 2004 YS17||||18 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (207090) 2004 YW20||||18 грудня 2004||Обсерваторія Маунт-Леммон||Обсерваторія Маунт-Леммон
|-
| (207091) 2005 AQ1||||1 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (207092) 2005 AH4||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (207093) 2005 AU4||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (207094) 2005 AH5||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (207095) 2005 AR6||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (207096) 2005 AT6||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (207097) 2005 AG7||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (207098) 2005 AY7||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (207099) 2005 AS10||||6 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (207100) 2005 AK11||||1 січня 2005||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|}

Див. також 
 Список астероїдів

207000